McCay ist der Familienname folgender Personen:

 Barney McCay (* um 1925), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Clive McCay (1898–1967), US-amerikanischer Biochemiker und Gerontologe
 James Whiteside McCay (1864–1930), australischer Anwalt, Politiker und Generalleutnant
 Peggy McCay (1927–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Winsor McCay (1871–1934), US-amerikanischer Karikaturist und Comiczeichner

Siehe auch:

 McKay